Флаг муниципального образования Корено́вский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 августа 2005 года решением Совета муниципального образования Кореновский район № 103 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1960.

Описание 
«Флаг Кореновского района представляет собой прямоугольное пурпурное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее развёрнутую гербовую композицию: жар-птицу с воздетыми и простёртыми к свободному краю крыльями над двумя шашками в ножнах (положенных рукоятями вверх и кольцами на ножнах книзу), переплетённых накрест с прямым сигнальным рожком и таковой же шашкой; все фигуры золотые».

Обоснование символики 
По преданию станица Кореновская — центр района — была основана переселенцами из деревни Коренёвка Курской губерний — именно этот исторический факт положен в основу флага. Жители сгоревшего села Коренёвка Курской губернии пошли на Кубань и нашли похожую землю, основав новое поселение.

Жар-птица является основной фигурой флага. Вместе с пурпурным цветом полотнища, ассоциирующимся с пламенем, она аллегорически символизирует птицу феникс и является символом возрождения. Шашки и сигнальный рожок являются символами воинской службы и атрибутами казачества.

Пурпурный цвет является определяющим цветом Запорожского и Кубанского казачества, используется как основной цвет флага — цвет достоинства, славы, почёта и величия.

Золотой цвет — цвет высшей ценности, богатства, великодушия, силы, урожая.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением птиц
Флаги с изображением труб
Флаги с изображением шашки